Première trace écrite du nom Eglolf von Vislispach (1248);
Première trace écrite de cette orthographe Adam Egloff (1596)
  (1857-1904), éducateur mexicain ;
 Walter Egloff (1909-1986), libraire et éditeur suisse ;
 Michel Egloff (1941-2021), préhistorien suisse ;
 Hans Egloff (1959-), personnalité politique suisse ;
 Joël Egloff (1970-), scénariste et écrivain français ;
 Julien Egloff (1981-), entraîneur national basket-ball ;
 Karl Egloff (1981-), alpiniste équatorien.